Хантингтон () — конечная эстакадная (надземная, расположенная на эстакаде) станция Вашингтонгского метро на Жёлтой линии. Она представлена одной островной платформой. Станция обслуживается . Расположена в статистически обособленной местности Хантингтон между автомагистралью штата Виргиния № 241 (автомагистраль Норт-Кингс) и Хантингтон-авеню.

Станция была открыта 17 декабря 1983 года.

Открытие станции было совмещено с завершением строительства ж/д линии длиной 6,8 км, соединяющей Национальный аэропорт и Хантингтон (округ Фэрфакс) и открытием ещё 3 станций: Брэддок-роуд, Кинг-стрит — Олд-Таун и Эйзенхауэр-авеню.

Соседние станции

Режим работы 
Отправление первого поезда в направлении:

 ст. Маунт-Вернон-сквер — 5:00

Отправление последнего поезда в направлении:

 ст. Маунт-Вернон-сквер — 18:20

Примечания

Ссылки 
 WMATA: Huntington Station
 StationMasters Online: Huntington Station
 The Schumin Web Transit Center: Huntington Station

Станции Жёлтой линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Виргинии